Манић може бити:

 Манић (риба), слатководна риба
 Манић (презиме), презиме
 Манић (Барајево), насеље у општини Барајево у Граду Београду